As veias cerebrais inferiores são veias do cérebro.

Cerebrais Inferiores